Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute du 10 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 1979
Tokyo
Sport au Japon en 1979
Tennis en septembre 1979